San Cayetano (Norte de Santander) — na Colômbia
 San Cayetano (partido) — na província de Buenos Aires
 San Cayetano Istepeque — cidade salvadorenha de San Vicente

Desambiguações de topônimos